Ігор Миколайович Коваленко 

 Коваленко Ігор Миколайович ( 1935) — український математик.
 Коваленко Ігор Миколайович ( 1977) — декан факультету агротехнологій та природокористування Сумського національного аграрного університету, доктор біологічних наук.
 Коваленко Ігор Миколайович ( 1963) — голова Великобурлуцької районної державної адміністрації з 2018.